Engesser ist der Familienname verschiedener Personen:

 Eric Engesser (* 1971), deutscher Moderator und Journalist
 Friedrich Engesser (1848–1931), deutscher Ingenieur
 Johann Evangelist Engesser (1778–1867), badischer Priester und Politiker
 Karl-Heinrich Engesser (* 1952), deutscher Mikrobiologe
 Lukas Engesser (1820–1880), deutscher Architekt
 Sven Engesser (* 1979), deutscher Kommunikationswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Engeser